FK Stal Alčevsk (ukrajinsky: Футбольный клуб «Сталь» Алчевськ) byl ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Alčevsk. Klub byl založen roku 1935 pod názvem Stal Vorošilovsk. V únoru 2015 klub ukončil působení ve svazových soutěží z důvodů posunutí bojů ve válce na východní Ukrajině blíže ke městu Alčevsk.

Své domácí zápasy odehrává klub na stadionu Stal s kapacitou 9 200 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1935 – FK Stal Vorošilovsk (Futbolnyj klub Stal Vorošilovsk)
 1963 – FK Metallurg Kommunarsk (Futbolnyj klub Metallurg Kommunarsk)
 1964 – FK Kommunarec Kommunarsk (Futbolnyj klub Kommunarec Kommunarsk)
 1989 – FK Stal Alčevsk (Futbolnyj klub Stal Alčevsk)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Stal-2 Alčevsk 

Stal-2 Alčevsk byl rezervní tým alčevského Stalu. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 2001/02, kdy se v Druha liha (3. nejvyšší soutěž) umístil na 13. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky klubu

Zaniklé ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1935
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2015